Ромб — геометрична фігура.
 Ромб — гербова фігура в геральдиці.
 Ромб — одна із сигнальних фігур.

Топонім 

 Ромб () — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства